Ez a cikk a Dalfutár epizódjainak listáját tartalmazza.

Epizódok

Első évad (2016)

Második évad (2019)

Harmadik évad (2019–20)

Negyedik évad (2020)

Ötödik évad (2021)

Hatodik évad (2021–22)

Hetedik évad (2022)

Nyolcadik évad (2022–23)

Jegyzetek 

Dalfutár